OBOS-ligaen (2018)
 OBOS-ligaen (2019)
 OBOS-ligaen (2020)
 OBOS-ligaen (2021)